Hermann Hobrecker ist der Name folgender Personen:

* Hermann Hobrecker (Industrieller) (1845–1907), deutscher Industrieller
 Hermann Hobrecker (Manager) (1901–1973), deutscher Industriemanager
 Hermann Hobrecker (Bergbeamter) (1904–1986), deutscher Oberbergrat